Stefan Wirth ist der Name folgender Personen:

* Stefan Wirth (Musiker) (* 1975), Schweizer Pianist, Komponist und Arrangeur 
 Stefan F. Wirth (* 1972), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Stephan-Max Wirth (* 1968), deutscher Musiker und Musikproduzent